Podlehnik (gemeente), een gemeente in Slovenië
 Podlehnik (plaats), een plaats in deze gemeente